Les championnats d'Europe d'escrime 2017, trentième édition des championnats d'Europe d'escrime, ont lieu du 12 au 17 juin 2017 à Tbilissi, en Géorgie. L'Italie remporte la Coupe des nations et bat son record de médailles lors de Championnats d'Europe avec onze médailles contre dix à Sheffield 2011.

Deux nations font leur entrée au palmarès des championnats d'Europe : la Géorgie, pays-hôte, grâce aux médailles de Teodora Kakhiani et Sandro Bazadze et la République tchèque, médaillée de bronze à l'épée hommes par équipes.

Médaillés

Épée

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Fleuret

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Sabre

Hommes

Individuel

Par équipes

Femmes

Individuel

Par équipes

Tableau des médailles

Lien interne 
 Coupe du monde d'escrime 2016-2017

Notes et références 

2017
Escrime
Escrime 2017
Europe 2017
Europe
Sport en Géorgie en 2017
Sport en juin 2017